

Patronyme 

 Barry Forde (1976-), coureur cycliste barbadien ;
 Baudouin de Forde (c. 1125-1190), archevêque de Cantorbéry ;
 Brinsley Forde (1953-), acteur, musicien et chanteur de reggae anglais ;
 Brooke Forde (1999-), nageuse américaine ;
 David Forde (1979-), footballeur international irlandais ;
 Elvis Forde (1959-), athlète barbadien, spécialiste du 400 mètres
 Eugene Forde (1898-1986), réalisateur américain ;
 Eugenie Forde (1879-1940), actrice américaine du muet ;
 Frank Forde (1890-1983), homme politique australien ;
 Jessica Forde (1966-), actrice, réalisatrice et photographe franco-britannique ;
 Lorna Forde (1952-), athlète barbadienne, spécialiste du sprint et en particulier du 400 mètres ;
 Leneen Forde (1935-), chancelier de l'Université Griffith ;
 Mark Forde (1964-), arbitre de football barbadien ;
 Norman Forde (1977-), footballeur barbadien ;
 Victoria Forde (1896-1964), actrice américaine du muet ;
 Walter Forde (1898-1984), réalisateur et acteur britannique.

Autres 
Forde peut également faire référence à :
 Abbaye de Forde, abbaye cistercienne située à Thorncombe dans le Dorset ;
 Circonscription de Forde, circonscription électorale fédérale australienne dans le Queensland ;
 Forde, espace d’art contemporain fondé à Genève.

voir aussi